Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Śmietanko – polski polityk, poseł na Sejm, minister
 Władysław Śmietanko – polski oficer, cichociemny